Paprika har flere betydninger:
Paprika (Capsicum) – en planteslægt
Paprika (krydderi) – et krydderi